Jersey City jest miastem w stanie New Jersey w USA w pobliżu Nowego Jorku. Znajduje się tutaj znaczna liczba wysokich budynków, w tym trzy, które plasują się w pierwszej setce najwyższych w kraju. Najwyższy z nich - 99 Hudson Street sięga 274 metrów wysokości. Wraz z nim ponad 100 metrów ma 37 wieżowców. Duża część z nich to budynki mieszkalne. Jest to nowe budownictwo. Wszystkie bowiem powstały po roku 1989, ze szczególnym "przyspieszeniem"  w latach 2010'. Cały czas planowane, zatwierdzane i budowane są nowe wysokościowce. Obecnie kolejnych 7 ponad 100-metrowych gmachów jest w trakcie budowy. Kolejne projekty zostały zaaprobowane, w tym 2 projekty, które przekroczą granicę 200 metrów.

Lista budynków powyżej 100 m wysokości

Liczba zbudowanych wieżowców (>100m) w poszczególnych latach

Zobacz też 
 lista najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych
 lista najwyższych budynków na świecie

Jersey City
Wieżowce w Jersey City